Monturque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monturque (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Monturque (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar